Torch peut désigner :
 Torch, groupe de rock-metal norvégien
 Torch, rappeur allemand
 Torch, rappeur américain
 Opération Torch, nom de code du débarquement des Alliés le 
 Torch, premier roman de Cheryl Strayed.

Voir aussi 
 Torche